Sporting Club de Huelva er en spansk fodboldklub for kvinder fra Trigueros, Huelva. Klubben blev etableret i Huelva i 2004 som led i en omstrukturering af en ungdomsklub for mænd med samme navn, som blev etableret i 1979 og opløst ni år senere af Antonio Toledo, samme mand som etablerede klubben og var holdets træner og sportsdirektør.

Aktuel trup 

Kilder:

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Spanien
Etableret i 2004